Il singolare del torneo di tennis Burbank Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Kim che ha battuto in finale Vince Spadea 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Martin (secondo turno)
 Chris Woodruff (secondo turno)
 Cecil Mamiit (semifinali)
 Dmitrij Tursunov (primo turno)

 Martin Verkerk (primo turno)
 Noam Behr (secondo turno)
 Vince Spadea (finale)
 Paul Goldstein (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 2001